Termin sejm krajowy (niem. Landtag) oznacza istniejące i nieistniejące parlamenty regionalne w krajach niemieckojęzycznych.

Landtag może odnosić się do:
 Landtag – parlament kraju związkowego w Niemczech
 Landtag – parlament kraju związkowego w Austrii
 Landtag – parlament włoskiego regionu autonomicznego Trydent-Górna Adyga
 Landtag – parlament Liechtensteinu
 Landtag – działający w latach 1849–1933 parlament istniejący w Królestwie Prus, Cesarstwie Niemieckim (w tym w niemonarchicznym Cesarstwie Niemieckim zwanym Republiką Weimarską, obejmującym Wolne Państwo Prusy)
 Landtag – istniejące w okresie dwudziestolecia międzywojennego XX w. (do 1934 r.) parlamenty krajowe w Niemczech, jw. i m.in. Landtag Wolnego Państwa Saksonia
 Landtag – istniejące w latach 1831–1918 zgromadzenie parlamentarne w Królestwie Saksonii
 Landtag – istniejąca w latach 1946–1949 namiastka parlamentu w niemieckich strefach okupacyjnych
 Landtag – istniejące w latach 1946–1952 parlamenty krajów związkowych w radzieckiej strefie okupacyjnej Niemiec, a następnie w NRD
 Landtag – istniejące w latach 1861–1918 sejmy krajów koronnych Austrii, a od 1867 – Austro-Węgier (m.in. Sejm Krajowy Galicji)
 Landtag – istniejące w okresie nowożytnym zgromadzenia stanowe w niektórych krajach Świętego Cesarstwa Rzymskiego